Az alábbi táblázat tartalmazza az olimpiai játékok éremtáblázatát 1896-tól 2016-ig (de a táblázatban nem szerepelnek az 1906-os nem hivatalos olimpia eredményei), beleértve a nyári és téli olimpiák, valamint azok kombinált eredményeit.

Éremtáblázat 
Az alábbi táblázat az olimpiákon részt vevő nemzeti olimpiai bizottságok nevei szerint osztályoz, de más oszlopok szerint is tud sorrendet felállítani – pl az aranyérmek, vagy az összes szerzett érem száma alapján is.

A táblázat nem tartalmazza a 2014-es olimpián dopping miatt visszavont orosz érmek számát.

Érem nélküli nemzetek
A 2016-os riói olimpia után a 206 nemzeti olimpiai bizottságból 72 nem nyert még érmet az eddigi olimpiai játékokon.

Jegyzetek

Források 
 

Eremtablazat